O Real puede hacer referencia a:
O Real de San Paio, lugar de la parroquia de Cubilledo, concello de Baleira.
O Real (Baleira), lugar de la parroquia de Martín, concello de Baleira.
O Real da Pousa, lugar de la parroquia de Castro Caldelas, concello de Castro Caldelas.
O Real (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Loentia, concello de Castro de Rey.
O Real (Moaña), lugar de la parroquia de Tirán, concello de Moaña.
O Real (Rubiana), lugar de la parroquia de O Porto, concello de Rubiana.
O Real (Sarria), lugar de la parroquia de San Fiz de Reimóndez, concello de Sarria.